Питер Николас Чарлз Ли (, 21 ноября 1943, Лондон) — английский шахматист (мастер ФИДЕ) и игрок в бридж.

Чемпион Великобритании 1965 г. Бронзовый призер чемпионата Великобритании 1967 г.

В составе сборной Англии участник трех шахматных олимпиад (1966, 1968 и 1970 гг.), Кубков Клары Бенедикт (1967, 1968, 1969 и 1970 гг.) и двух командных первенств мира среди студентов (1965 и 1966 гг.).

В 1966 г. представлял Англию в зональном турнире.

Выпускник Эксетерского колледжа Оксфордского университета. Член Оксфордского шахматного клуба.

После 1972 г. отошел от активной шахматной игры. Позже выступал в соревнованиях по бриджу. Четырежды становился чемпионом Англии (первый раз в 2003 г.). В 2003 и 2011 гг. выигрывал Золотой кубок, главный командный турнир по бриджу в Англии.

Работал консультантом в области медицинской статистики и эпидемиологии. Является автором более 200 статей, в основном посвященных вредному воздействию курения табака на организм.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии П. Ли в базе Chessgames
 Личная карточка П. Ли на сайте 365Chess
 Личная карточка П. Ли на сайте 365Chess (партии из зонального турнира 1966 г.)

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Лондоне
Игроки в бридж Великобритании
Медики Великобритании